

Osoby 
 Arnold Birenbaum (1897–1942) – polski lekarz neurolog żydowskiego pochodzenia, praktykujący w Warszawie
 Halina Birenbaum (* 1929, Warszawa) – polsko-izraelska pisarka, tłumaczka, poetka, ocalona z Holocaustu

Zobacz też 
 Birnbaum